Městský stadion («Estadio Municipal» en checo) es el nombre que reciben en la República Checa numerosos estadios deportivos de titularidad municipal:
 Městský stadion de Karviná;
 Městský stadion de Mladá Boleslav;
 Městský stadion de Ostrava;
 Městský fotbalový stadion Miroslava Valenty (Estadio Municipal de Fútbol Miroslav Valenta) de Uherské Hradiště;
 Městský fotbalový stadion Srbská de Brno.